Steve Fox es un personaje ficticio Británico (su madre es irlandesa) de la serie de videojuegos Tekken. Hizo su primera aparición en Tekken 4. Steve fue creado a través de inseminación artificial mientras su madre se encontraba en reposo criogénico dentro de una empresa farmacéutica de la Corporación Mishima con el fin de crear super soldados genéticamente modificados para ser usados en la Tekken Force. más tarde Steve es adoptado por una pareja Inglesa. Él no tiene recuerdos de su pasado, también desconoce la identidad de su padre biológico o la cicatrices en su brazo izquierdo.

En las primeras imágenes que Namco ofreció en su momento de Tekken 4, este personaje fue presentado con el nombre de Dean Earwicker, pero a los pocos meses, ya con el desarrollo del juego casi completado, volvió a ser presentado con el nombre de Steve Fox. 

A pesar de que se desechó el nombre de Dean Earwicker para este personaje, fue posteriormente otorgado a un enemigo que aparece en el modo Tekken Force.

Historia

Apariencia 
Steve es un hombre alto de complexión musculosa; como su madre, Steve tiene cabello rubio y ojos azules. Su cabello generalmente está peinado hacia atrás hasta su cuello, y todo su brazo izquierdo está cubierto de grandes cicatrices debido a los experimentos realizados en su infancia.

Personalidad 
Steve es un muchacho caballeroso y educado cuya principal motivación es luchar en el ring. Tiene muy pocos enemigos y ha hecho muchos amigos y rivales amistosos a lo largo de la serie, incluidos Marshall Law y Paul Phoenix . A pesar de estas cualidades, Steve tiene un pasado misterioso y problemático que no parece recordar y está constantemente buscando descubrir la verdad al respecto.

Sin embargo, tanto en Tekken 4 como en Tekken 7 , Steve se encuentra brevemente con su madre, Nina Williams, cuando ocasionalmente la perseguían autoridades como Lei Wulong o las Fuerzas Tekken . Steve también muestra su lado protector hacia Nina cuando fue atacada por sus perseguidores a pesar de que el primero no lo reconoce como su hijo y no se preocuparía menos por él como se ve en su final.

Sin embargo, Steve también puede ser a veces un tanto arrogante y agresivo, como en interludio que realizó con Bruce Irvin en Tekken 5 cuando llamo Bruce un 'viejo' y le dice que vaya a casa, ya que 'no tiene tiempo para veteranos', y en una de sus poses de victoria donde dice, como si estuviera hablando con alguien fuera de la pantalla, "Oye tú. ¿Quieres probarme a mi?". También tiene una pose de victoria en Tekken 4 donde dice despectivamente "¡Qué broma!" sobre su oponente derrotado.

Tekken 4 
Steve Fox fue concebido en un laboratorio, Su madre es Nina Williams, siendo Anna Williams su pariente inmediato. (Anna es su tía.) Después de que Nina no pudiera asesinar a Kazuya Mishima, Heihachi Mishima la capturó y luego la usó como sujeto de prueba para el estudio del “sueño criogénico”. Ella dio a luz a Steve durante este tiempo con la fertilización “in vitro”.

Steve asistió a la Universidad de Oxford, donde estudió biología antes de convertirse en un boxeador profesional. Como campeón invicto, Steve tuvo todo lo que deseó; la única excepción es la información de su pasado. 

Un día, la mafia organizó una lucha en la cual supuestamente debió perder. Él no cooperó y venció dicho combate, por lo que tuvo que huir a los Estados Unidos. Allí se dio cuenta de que no podía huir a ningún sitio, puesto que la mafia siempre le encontraba, así que decidió entrar en el torneo Tekken 4. Otro motivo era para ganar el torneo y con los recursos financieros del Mishima Zaibatsu poder conocer su pasado y origen.

Tekken 5 
Steve fue derrotado en el anterior torneo por Paul Phoenix, pero gracias a la ayuda de un detective llamado Lei Wulong, Steve descubrió que nació de manera criogénica y su madre era una mujer llamada Nina Williams. Dos meses después de la conclusión del cuarto torneo, el King of Iron Fist Tournament 5 fue anunciado. Steve entró al torneo, esta vez enfocado en la destrucción del Mishima Zaibatsu, diciendo que “en Mishima Zaibatsu nunca hará otro monstruo como yo”.

Tekken 6 
Pese a que no ganó el torneo, Steve pudo destruir los laboratorios de la Mishima Zaibatsu, limpiando así su conciencia y sus orígenes. Pensando que ya había logrado lo que quiso, Steve trató de regresar al boxeo, pero las guerras que la Mishima Zaibatsu, dirigida ahora por Jin Kazama, estaba causando en el mundo, todas las competiciones se habían anulado, y Steve, se sentía vacío sin su único sustento. Un día, Paul Phoenix y Marshall Law se pusieron en contacto con él, y le propusieron un trato, trabajar juntos para ganar el premio del torneo, con la oportunidad de ganar dinero y volver a luchar, Steve aceptó sin dudarlo.

Tekken 7 
Steve Fox ha tenido un montón de percances con la Mishima Zaibatsu, pero nunca se ha rendido en su búsqueda de información sobre su pasado. A pesar de que la identidad de su madre sigue siendo un misterio, un nombre en particular empieza a surgir una y otra vez: Nina Williams.

Creyendo que ella sabe algo, Steve empieza a investigar sobre su paradero hasta que obtuvo una fuente prometedora. Esta información lo llevó hacia una imponente catedral. Mientras pensaba en la mejor forma de proceder, una figura apareció desde el interior, vestida con un traje de novia andrajoso.

Era Nina, quien al parecer estaba huyendo de algo. Steve le pidió que se detuviera, pero ella lo ignoró y salió corriendo. Determinado a no dejar escapar esta oportunidad, él le bloqueó el paso.

Estilo de pelea 
Steve Fox es un personaje único en el universo de Tekken por no usar patadas (excepto a veces, por ejemplo al levantarse a partir de una caída o usar un pisotón simple de pie). Debido a su técnica del boxeo estilo Oxford, los botones del golpe izquierdo y golpe derecho controlan sus saques de puño , mientras que se utilizan los botones de las patadas para, por ejemplo, movimientos de agache y sacudidas para esquivar los golpes. A pesar de no tener ningún movimiento de patadas, él sigue siendo un personaje versátil debido a su velocidad y capacidad de seguir siendo evasivo y ofensivo.

Conclusiones

Tekken 4 
Desafortunadamente, Steve Fox no pudo ganar el torneo. Sin embargo, con la ayuda de Lei Wulong, Steve identificó quien era su verdadera madre: Nina Williams. Al siguiente día, una limusina perteneciente al sindicato se estaciona y Steve se acerca caminando, sin saber que era una trampa para matarlo. Mientras que se da vuelta atrás, los guardias sacan sus armas. Repentinamente alguien a distancia dispara a los guardias, salvando a Steve. Al voltear la mirada, Steve ve saltar a Nina de la ventana de un apartamento. Corriendo después de ella, Steve la arrincona en un camino sin salida. Antes de que puedan hablar, Lei Wulong aparece, apuntando con su pistola a Nina, y gritando “¡Quieta!”. Steve derriba a Lei al suelo, permitiendo a Nina escapar.

Tekken 5 
Steve gana el torneo y asume el control del Zaibatsu. En la escena corta, Steve destruye los datos de la investigación. Ve un nuevo experimento mostrado en un tanque de agua y lo destruye también. Pasado esto, muestran al edificio en llamas, mientras que Steve se aleja.

Tekken 6 
Una vez finalizado el torneo del rey del puño de hierro 5 en el cual participó, Steve intenta regresar al mundo del boxeo, pero debido al caos generado por Mishima Zaibatsu en ese entonces toda competencia deportiva había sido cancelada, y por consecuencia, Steve quedó fuera de toda actividad.

Cuando en Tekken 6 fue anunciado, Steve fue invitado a participar por Marshall Law y Paul Phoenix para buscar el premio en equipo, al final del juego se muestra a los tres festejando efusivamente mientras observan el dinero del premio, después Paul propone repartirlo entre los tres por cantidades iguales, a lo que Steve Rechaza diciendo que la experiencia que paso junto a ellos fue más que suficiente y que al estar Mishima fuera de acción que podría volver al box que es lo que más le llena y que el dinero se lo pueden repartir entre ellos dos. Al decir esto sale de la pequeña cabaña donde soldados de Tekken Force estaban metiendo miles de maletas que contenían el dinero y activaron un contador en retroceso. Mientras Paul y Marshall sonríen y hablan de lo buena persona que es Steve por no aceptar el dinero continuaron festejando, cuando de repente la cabaña estalla, y se muestra a Steve que mira horrorizado la escena, pues no sabe si sus nuevos amigos lograron salir con vida.
(Basado en ending oficial de Tekken 6/ Steve Fox).

Tekken 7 
Tras derrotar a Nina, Steve le cuenta sobre las vagas memorias que tiene cuando niño, mientras era criado por la Dra. Kliesen (madre de Leo) en la Mishima Zaibatsu, y de cómo su búsqueda de información lo llevó una y otra vez al nombre de Nina, por lo que le exige respuestas.

Nina se levanta y le cuenta la verdad: Steve es el resultado de una serie de experimentos de la Mishima Zaibatsu para crear a supersoldados alterados genéticamente, siendo él uno de los pocos supervivientes. Nina además le cuenta que mientras estuvo criogenizada (entre Tekken 2 y Tekken 3) sus genes fueron utilizados para dar vida a Steve. Sin embargo, apenas Steve empezó a asimilar a Nina como su madre, ella lo detiene y le prohíbe hacerse con esa idea, diciéndole que su vida no podría importarle menos.

Mientras seguían hablando, la Tekken Force los encuentra y dispara contra ellos. Steve le da la oportunidad a Nina para escapar, mientras decide enfrentarse a los soldados él solo.

Tekken Tag Tournament 2 
En esta conclusión se ve a Steve entrenando en solitario, pero luego siente un intenso dolor en su brazo izquierdo, en el cual tiene su cicatriz, y debido al dolor cae al piso y se desmaya. En sus sueños, aprecia algunos fragmentos de su irrecordable pasado, distinguiéndose a sí mismo cuando él era un niño, en los tiempos de cuando era objeto de experimentos de la Mishima Zaibatsu. Al final de su sueño visualiza a Emma Kliesen, la madre de Leo Kliesen, y recobra el conocimiento pronunciando el nombre de Emma.

Curiosidades 
 En Tekken: Blood Vengeance , el expediente de Steve se ve brevemente cuando Anna Williams abre un archivo que contiene expedientes de varias personas de interés. Sin embargo, él es identificado incorrectamente como Heihachi Mishima
 El personaje de Steve recibió originalmente el nombre de Dean Earwicker . Esto cambió después de una cantidad sustancial de comentarios negativos de la comunidad de Tekken . El nombre ha sido referenciado cuatro veces en la serie Tekken :
La primera vez fue en Tekken 4' s Tekken Fuerza juego lateral, donde un miembro de la Fuerza Tekken que se encuentra en la cuarta etapa (etapa de 'Mishima Fortaleza') se denomina 'Dean Earwicker'. Este miembro de la Fuerza Tekken también tiene una postura similar a la de Steve.
La segunda vez fue en el modo "Arcade Battle" de Tekken 5 , donde un Lord Steve Fox de Tekken se llama "Dean Earwicker".
La tercera vez fue en los modos "Arcade Battle" y "Ghost Battle" de Tekken 6 , donde un Overlord Steve Fox también se llama "Dean Earwicker".
La cuarta vez fue en "Ghost Battle" de Tekken Tag Tournament 2 , donde un Vanquisher Steve Fox (con Hwoarang ) también se llama "Dean Earwicker".
Otros posibles nombres para Steve fueron Leonard Gardner , Ryan Lewis y Sugar McGregor. 
 Debido a que es un boxeador, Steve Fox no tiene ataques de patada normales. Sin embargo, hay algunos casos en los que Steve usa sus piernas para atacar, como sus patadas de levantamiento, patadas de salto y un solo ataque donde pisa el pie del oponente.
 Steve es el segundo personaje cuya capucha puede ser derribada por su oponente en este juego. El primero es Jin .
 Fue el único representante de Tekken 4 en el juego hasta la incorporación de Craig Marduk a la lista en la segunda temporada del DLC de Tekken 7.
 En su final, se muestran varios flashbacks en sus finales de los juegos anteriores, como sus terminaciones Tekken 4 , Tekken 5 y Tekken Tag Tournament 2 . Y el flashback en el que Nina le dice a Steve que Mishima Zaibatsu la había puesto en un sueño profundo se mostró en la escena de apertura de Tekken 3.
 Steve comparte varias similitudes con Shin Kamiya de Tekken: Blood Vengeance. 
Ambos fueron experimentados por el Mishima Zaibatsu.
Ambos tienen marcas en sus brazos izquierdos debido a los experimentos realizados en ellos.
Ambos odian ser llamados por sus nombres de sujetos de prueba.

Referencias 

Personajes de Tekken
Boxeadores ficticios
Británicos ficticios en los videojuegos
Personajes masculinos en videojuegos
Irlandeses ficticios